Karl Adam (roeicoach), Duits roeitrainer
Karl Adam (theoloog), Duits theoloog
Karl Adam (voetballer), Duits voetballer
Karl Ferdinand Adam, Duits componist